Het vijftiende wereldkampioenschap (veld)hockey voor mannen vond plaats van 13 tot en met 29 januari 2023 in Bhubaneswar en Rourkela, India. Het was de vierde keer dat India het gastland was. Er deden zestien teams mee aan het toernooi. Duitsland won het toernooi na door middel van shoot-outs België met 5–4 te hebben verslagen. Het was de derde keer dat Duitsland wereldkampioen werd. Nederland behaalde de bronzen medaille door Australië met 3–1 te verslaan.

Toewijzing 
In december 2018 maakte de Internationale Hockeyfederatie bekend dat het WK zou plaatsvinden hetzij in juli 2022, hetzij in januari 2023. Voor juli 2022 hadden België, Duitsland, Maleisië en Spanje zich kandidaat gesteld als gastland, maar Duitsland en Spanje trokken hun kandidatuur later terug. Voor januari 2023 had alleen India zich kandidaat gesteld. In november 2019 werd het toernooi aan India toegewezen.

Kwalificatie 
Van de zestien deelnemende landenteams waren het gastland en de vijf continentale kampioenen automatisch geplaatst. Nadat de Olympische Zomerspelen 2020 vanwege de coronapandemie waren uitgesteld, werd in december 2020 besloten de quota die beschikbaar zijn via de continentale toernooien te verhogen van zes tot zestien. De Hockey Pro League verviel daarmee als intercontinentaal kwalificatietoernooi voor deze editie van het wereldkampioenschap.

* Het toernooi werd afgelast vanwege reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie. De FIH wees de twee kwalificatieplaatsen toe aan de twee hoogstgeklasseerde Oceanische landen op de wereldranglijst.

Groepsfase 
De zestien deelnemende landenteams waren verdeeld over vier groepen.

Alle tijden zijn Indian Standard Time (UTC +5:30).

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Plaatsingswedstrijden

Kwarfinales plaatsen 9 t/m 16

Wedstrijden om de plaatsen 13 t/m 16

Wedstrijden om de plaatsen 9 t/m 12

Tweede ronde

Cross-overs

Kwartfinales

Halve finales

Troostfinale

Finale

Eindrangschikking 

Hockey in India
Hockey in 2023
2023 mannen
Hockey
Odisha